Kees de Wit, een 20e-eeuwse Nederlands hoogleraar in de theoretische teeltkunde.
 Cornelis de Witt, 17e-eeuwse pensionaris van Dordrecht en broer van Johan de Witt